

Patronyme 

 Charles Chaumet (1866-1932), homme politique français ;
 Emmanuel Chaumet (), producteur français de cinéma ;
 Guy Chaumet (1913-1980), haut fonctionnaire et résistant français ;
 Michel Chaumet (1949-), historien français ;
 Stéphane Chaumet (1971-), écrivain et traducteur français ;
 William Chaumet (1842-1903), compositeur français.

Autres 
 Chaumet, entreprise française de bijouterie.
Patronyme français